Diego Trelles Paz (Lima, 21 de junio de 1977) es un escritor, guionista, músico y organizador de revistas y antologías, representante de la generación de los 2000, conocido por su teorización y práctica de la novela policíaca alternativa en América Latina y por sus investigaciones en torno a la vida y obra del novelista chileno Roberto Bolaño.

Biografía 

Es licenciado en cine y periodismo por la Universidad de Lima, máster en Teorías y Prácticas del Lenguaje y de las Artes por L’ÉHESS (Escuela de Estudios Superiores en Ciencias Sociales) en París, y máster y doctor en Literatura Hispanoamericana por la Universidad de Texas en Austin. 

Con Como si la muerte fuera para ellos (1999), corto realizado en 16mm. que escribe y dirige, se graduó del bachillerato con especialidad en cine. La película es la historia de un crimen pasional contado de tres formas distintas por el presunto asesino. 

Más adelante, ejerció el periodismo cultural y la crítica musical y cinematográfica en los diarios Expreso y El Comercio. Fue colaborador permanente de la revista de música underground Caleta (que, posteriormente, cambiará de nombre a 69) y, durante cuatro años, vocalista de la banda de rock Plaza Cutervo. 

En 2001, gracias a una beca, se fue a Texas para hacer una maestría en Literatura Hispanoamericana en la Universidad de Texas en Austin. Ese mismo año, editada por Caleta, la revista de música de la que era colaborador, apareció en Lima Hudson el redentor, una obra a medio camino entre el libro de cuentos y la novela. Los relatos que componen Hudson el redentor tienen de protagonistas a los mismos personajes y hay una historia lineal ambientada en Magdalena del Mar, lugar donde creció el autor. La edición definitiva de Hudson el redentor apareció en Lima con el sello Animal de Invierno y en Arequipa con La Travesía en 2013 y trae un prólogo del escritor mexicano Guillermo Fadanelli.

En 2003, se graduó en la maestría de la Universidad de Austin con una tesis sobre Los detectives salvajes (1998) del escritor chileno Roberto Bolaño (1953-2003). Entre 2003 y 2004, vivió en Burdeos, Francia, mantuvo una breve correspondencia con Bolaño y, por espacio de un año, escribió su novela El círculo de los escritores asesinos que fue publicada a finales del 2005 en Barcelona, España, por la editorial Candaya. Dicha novela fue bien recibida por la crítica española. La historia de los cinco escritores peruanos que niegan y se acusan mutuamente de ser los asesinos de un crítico literario en Lima, tiene el formato de una novela policial atípica en la que el detective no existe. La novela ha sido traducida al italiano por Emanuela Meregalli y apareció en Roma en 2009 con la editorial Alberto Gaffi. En 2012 fue reeditada en Lima con el sello Borrador Editores, en México con Librosampleados y en Bolivia con la editorial Nuevo Milenio. A finales del 2013 apareció la cuarta edición en Chile con Desatanudos editores. 

En 2005 volvió a Texas para realizar sus estudios de doctorado. Se hizo cargo de Pterodáctilo, revista de Arte, Literatura y Lingüística del Departamento de Español de la Universidad de Austin.

En 2008 se doctoró con una disertación sobre la novela policial antitética en Hispanoamérica en la que hace un recorrido panorámico que empieza con la obra de Jorge Luis Borges y termina con la de Bolaño. Ese mismo año, apareció en formato digital El futuro no es nuestro. Narradores de América Latina nacidos entre 1970-1980, proyecto antológico de relatos seleccionado y prologado por él. El futuro no es nuestro es un proyecto bipartito que cuenta con dos formatos. La versión electrónica es un muestrario de 63 autores jóvenes de 16 países de Latinoamérica y fue publicada en la revista colombiana Pie de Página. La versión en papel cuenta con 20 autores de 14 países y apareció en Argentina (marzo, 2009) con la editorial Eterna Cadencia y en Bolivia (junio, 2009) con la editorial La Hoguera. En enero de 2010, apareció en Chile con la editorial UQBAR y en Panamá con la editorial Punto de Fuga. En 2011, se editó en México con la editorial Sur+ y se tradujo al húngaro bajo el sello L'Harmattan. En 2012, apareció The Future Is Not Ours. New Latin American Fiction, la traducción al inglés que apareció en Estados Unidos con la editorial Open Letter. La edición final apareció en 2012 en Perú con la Editorial Madriguera: cuenta con 24 autores de 14 países. Las dos versiones (la eléctrica y la impresa) están compuestas por cuentos distintos.

En 2009, junto al escritor Daniel Alarcón, estuvo a cargo de una compilación bilingüe (inglés/español) de cuentos de diez escritores latinoamericanos para la edición de Primavera de la revista estadounidense Zoetrope All Story: The Latin American Issue. En su última edición (Verano, 2009) la revista Americas Quarterly declaró a Trelles Paz como Arts Innovator. 

De 2008 al 2012 vivió en Binghamton, New York, y se desempeñó como profesor del Departamento de Lenguas y Literaturas Romances de la Universidad de Binghamton. Entre 2012 y 2013 fue profesor de Literatura y Comunicaciones en la Pontificia Universidad Católica del Perú y en la Universidad de Lima.

En 2012 recibió el Premio de Novela Francisco Casavella de la editorial española Ediciones Destino por su novela Bioy.
A mediados de 2013, un jurado integrado Ricardo Piglia (Argentina), Juan R. Duchesne Winter (Puerto Rico) y Luis Duno-Gottberg (Venezuela) eligió a Bioy como una de las once novelas finalistas del Premio Rómulo Gallegos.

En 2015 apareció su segundo libro de relatos Adormecer a los felices con la editorial madrileña Demipage. 

En 2017, La procesión infinita fue declarada finalista del Premio Herralde 2016 y el autor pasó a formar parte del catálogo de la Editorial Anagrama. La novela se publicó en junio de 2017 en España y, dos meses más tarde, apareció en América Latina. La procesión infinita es la segunda parte de la trilogía sobre la violencia política que Trelles Paz inició con Bioy. El autor ha aclarado que no se trata de una saga y que, por lo tanto, las novelas pueden leerse de manera independiente. 

Bioy y La procesión infinita fueron publicadas en Francia por la editorial Buchet Chastel.

Obras

Novela 
 La procesión infinita (Barcelona: Anagrama, 2017). Finalista del Premio Herralde, España, 2016. ISBN 978-84-339-9838-5
 Bioy (Barcelona: Destino, 2012). Premio de novela Francisco Casavella, España. Finalista del Premio Rómulo Gallegos, Venezuela, 2013. ISBN 978-84-233-3902-0
 El círculo de los escritores asesinos (Barcelona: Candaya, 2005). ISBN 978-84-933-5468-8

Cuento 
 Adormecer a los felices (Madrid: Demipage, 2015/Lima: Planeta, 2015). ISBN 978-612-319-013-2
 Borges en Austin [plaquette] (Lima, 2004).
 Hudson el redentor (Lima: Caleta, 2001/Lima-Arequipa: Animal de Invierno y La Travesía, 2013). ISBN 978-612-4646-61-4

Ensayo 
 Detectives perdidos en la ciudad oscura. Novela policial alternativa en Latinoamérica. De Borges a Bolaño (Lima: Ediciones Copé, 2017). Premio Copé de Oro de la V Bienal de Ensayo Premio Copé, Perú, 2016. ISBN 978-612-4202-38-4

Cine 
 Como si la muerte fuera para ellos [cortometraje] Lima, 1999.

Antologías 
 The Future Is Not Ours: New Latin American Fiction [cuentos] (Rochester, NY: Open Letter, 2012). Traducido por Janet Hendrickson. ISBN 978-19-348-2464-1
 El futuro no es nuestro. Narradores de América Latina nacidos entre 1970 y 1980 [cuentos] (Buenos Aires: Eterna Cadencia, 2008, 2009). ISBN 978-98-724-8300-5
 Zoetrope All Story: The Latin American Issue Coeditado con Daniel Alarcón [cuentos] (California: Zoetrope, 2009).

Referencias 
 Combatiendo a los grandes
 El círculo de los escritores asesinos en Candaya
 Biografía del escritor
 Entrevista en Hablando del asunto Parte 1
 Entrevista en Hablando del asunto Parte 2
 Entrevista en Hablando del asunto Parte 3

Enlaces externos 
 "La dictadura nunca se fue de Perú" Entrevista de Diego Trelles Paz con El diario de España
 "¿Por qué continúa jodido el Perú?" Entrevista de Diego Trelles Paz sobre La procesión infinita con El Periódico de España
 Revista francesa Marianne entrevista a Diego Trelles Paz 
 Sobre La procesión infinita Entrevista con El Comercio de Perú
 Biografía oficial de Diego Trelles Paz
 La novela policiaca total: Bioy de Diego Trelles Paz
 Diego Trelles Paz gana Premio de Novela Francisco Casavella 2012
 Bioy, novela del peruano Diego Trelles Paz quedó finalista del Premio Rómulo Gallegos 2013
 Diego Trelles Paz sobre Bioy: "En Perú hubo tanta violencia que me sobró material para la novela"
 El futuro no es nuestro
 AMERICAS QUARTERLY JOURNAL (Summer, 2009). Arts Innovator: Diego Trelles Paz

Nacidos en Lima
Diego
Alumnado de la Universidad de Lima
Escritores de Perú
Opositores al gobierno de Alberto Fujimori